Crates es un nombre propio griego. Hubo varios Crates famosos en la Antigüedad, entre los que destacan: 

 El comediógrafo ateniense del  Crates.
 El filósofo cínico Crates de Tebas.
 El filósofo platónico ateniense del  Crates de Triasio.
 El cartógrafo, gramático y filósofo estoico del  Crates de Malos.
 El filósofo platónico del  Crates de Tarso.
 El escultor de Ática. Crates de Leucónoe.